Op het US Open 2021 speelden de vrouwen  in het dubbelspel van 1 tot en met 12 september 2021.

Algemeen

Toernooisamenvatting 
Titelhoudsters waren Laura Siegemund en Vera Zvonarjova. Siegemund deed niet mee wegens een blessure. Zvonarjova had zich ingeschreven met Jeļena Ostapenko, maar Ostapenko had zich kort voor aanvang van het toernooi afgemeld om medische redenen.

Het eerste reekshoofd, Hsieh Su-wei en Elise Mertens, bereikte de kwartfinale – daarin werden zij uitgeschakeld door Cori Gauff en Caty McNally.

Het als veertiende geplaatste duo Samantha Stosur en Zhang Shuai won het toer­nooi. In de finale ver­sloe­gen zij het als elfde geplaatste Amerikaanse koppel Cori Gauff en Caty McNally in drie sets. Het was hun vierde gezamen­lijke titel, de tweede op de grandslamtoernooien. De Australische Stosur had daar­naast 24 eerdere dubbel­spel­titels met andere part­ners; de Chinese Zhang zeven.

Behalve Mertens waren er nog twee Belgische deelneemsters: Greet Minnen en Alison Van Uytvanck waren al eerder (in de derde ronde) geklopt door Hsieh en Mertens.

Vier Nederlandse vrouwen speelden mee:
 Demi Schuurs met Nicole Melichar-Martinez (VS), als vierde geplaatst;
 Arantxa Rus met Viktória Kužmová (Slowakije);
 Lesley Pattinama-Kerkhove met Ivana Jorović (Servië);
 Rosalie van der Hoek met María Camila Osorio Serrano (Colombia).
Geen van vieren overleefde de eerste ronde.

Geplaatste teams

Prijzengeld en WTA-punten

Toernooischema

Laatste vier

Deel 1

Deel 2

Deel 3

Deel 4

Externe links 
  Toernooischema US Open
  Toernooischema ITF

US Open (tennis)
ITF-toernooi in 2021